Seehag steht füR:
 Uferbereich (Uferkante) eines Sees
 Seehag, bis 1938 Jablonken, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Jabłonka (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen